Камбуне́-сюр-ле-Сор () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Тарн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 590 км на південь від Парижа, 55 км на схід від Тулузи, 40 км на південь від Альбі.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 
У 2007 році серед 507 осіб у працездатному віці (15-64 років) 407 були активні, 100 — неактивні (показник активності 80,3%, у 1999 році було 74,2%). З 407 активних працювали 383 особи (211 чоловіків та 172 жінки), безробітних було 24 (9 чоловіків та 15 жінок). Серед 100 неактивних 28 осіб було учнями чи студентами, 31 — пенсіонером, 41 була неактивною з інших причин.

У 2010 році в муніципалітеті числилось 327 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 867,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Камбуне-сюр-ле-Сор на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Тарн

Примітки 

Муніципалітети департаменту Тарн